Ausnahmezustand steht für:
 Ausnahmezustand, Zustand akuter Existenzbedrohung eines Staates 
 Ausnahmezustand (Feuerwehr), Einsatztaktik bei außergewöhnlichen Schadensereignissen
 Ausnahmezustand (Film), US-amerikanischer Film
 Ausnahmezustand (Roman), Roman von Nirmal Verma
 München Mord: Ausnahmezustand, deutscher Fernsehfilm von Jan Fehse (2020) 

Siehe auch: